En la mitología griega Atabirio puede referirse a dos personajes:

 Atabirio, el dios más antiguo de los rodios, personificación del sol.
 Atabirio era también el nombre de uno de los telquines, los nueve monstruos marinos, hijos de Ponto y Talasa, que tenían cabeza de perro y cola de serpiente o de pez.